Мальков Володимир Вадимович (* 1986) — російський бадмінтоніст.
 Мальков Дмитро Кузьмович (1904—1990) — генепал-лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Мальков Євген Юрійович (* 1988) — російський футболіст.
 Мальков Максим Павлович (* 1939) — російський філолог-літературознавець, славіст, перекладач, педагог.
 Мальков Микола Іванович (1932—2007) — член ЦК КПРС (1986—1991). Депутат Верховної ради Російської РФСР 9-го скликання, член Президії Верховної ради РРФСР. Депутат Верховної ради СРСР 10—11-го скликань. Народний депутат Російської РФСР у 1990—1993 роках.
 Мальков Микола Іванович (1952—2020) — генерал-лейтенант, Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня.
 Мальков Олександр Олександрович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Мальков Олексій Дмитрович (1919—1945) — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Мальков Юрій Станіславович (1986—2017) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Російські прізвища